Матина може бити:

 Матина (Баија), општина у држави Баија, Савезна Република Бразил
 Матина (Костарика), насељено мјесто у кантону Матина, провинција Лимон, Република Костарика
 Матина (Жепче), насељено мјесто у општини Жепче, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Матина (Италија), насељено мјесто у Калабрији, Република Италија
 Матина (Мали), насељено мјесто у Републици Мали